Аа, АА может означать:

Аа 
 Аа, Карл Вильгельм фон дер (1876—1937) — немецкий преподаватель экономики, профессор.
 Аа, Питер ван дер (1659—1733) — голландский издатель карт и атласов.
  — бог в древнеегипетской религии.
 Аа — деревня в Эстонии.
 Аа — мыза в Эстонии.
 Аа — диграф буквы A в алфавите тундрового юкагирского языка.
 Aa — род растений семейства орхидных.

Аббревиатура

Кириллица 
 АА — принятое сокращение для обозначения сообщества «Анонимные Алкоголики».
 АА — армейская авиация.
 АА — опытный советский паровоз с семью движущими осями.
 АА — опытный советский тепловоз.
 АА — пожарный аэродромный автомобиль.

Латиница 

 AA — ракета «воздух—воздух» (), обозначение в ВВС США и НАТО.
 А. А. — сокращение, принятое в странах, использующих латинский алфавит. Обозначает «Анонимные Алкоголики» (Alcoholics Anonymous или Anonyme Alkoholiker).
 AA — сокращение, названия компании США, американские авиационные линии (American Airlines).
 АА — типоразмер батареек и аккумуляторов, и их обозначение на упаковке и так далее.

Реки 
 Западная Аа, или Польдер-Аа — устаревшее название реки Лиелупе в Латвии.
 Болдер-Аа — устаревшее название реки Булльупе в Латвии.
 Восточная Аа, или Трейдер-Аа — устаревшее название реки Гауя в Латвии.
 Лавен-Аа — устаревшее название реки Левуо в Литве, притока реки Муса.

Прочее 
 Аа-лава () — лавовый поток, разорванный на отдельные части (обломки) с неровной шлаковой поверхностью.

Примечания

См. также 
 AA
 AAA